Toponímia:
 Espinosa (Toses), veïnat al municipi de Toses
 Espinosa de Bricia, nucli al municipi càntabre de Valderredible 
 Espinosa de los Caballeros, municipi de la província d'Àvila, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Espinosa del Camino, municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Espinosa de Cerrato, municipi de la província de Palència a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Espinosa de Cervera, municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Espinosa de Henares, municipi de la província de Guadalajara a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa 
 Espinosa de los Monteros, municipi de la província de Burgos, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Espinosa de Villagonzalo, municipi de la província de Palència a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Biografies:
 Albert Espinosa i Puig
Albert Espinosa i Puig (Barcelona, 5 de novembre de 1973), enginyer industrial de formació, és guionista de teatre, cinema i televisió, actor de teatre i director de teatre i cinema català.
 Alfredo Espinosa Oribe (Bilbao, 1903 - Vitòria, 1937), metge i polític basc 
 Antonio Espinosa Chapinal (Madrid, 1934- el Campello, 2007), polític, geògraf i recaptador de la Cambra de Comerç d'Alacant 
 Bernardo José Espinosa Zúñiga (Cali, Colòmbia, 1989), futbolista colombià que juga com a defensa 
 Carlos Espinosa de los Monteros Sagaseta de Ilurdoz (Pamplona, 1847 - Madrid, 1928), militar i polític navarrès
 Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós (Madrid, 1944), empresari i advocat madrileny
 Casto Espinosa Barriga (Badajoz, 1982), futbolista extremeny que ocupa la posició de porter 
 Diego de Espinosa y Arévalo (Martín Muñoz de las Posadas, ~1512 - Madrid, 1572), religiós castellà 
 Elena Espinosa Mangana (Ourense, Galícia, 1960), Ministra d'Agricultura, Pesca i Alimentació 
 Fernando Espinosa de los Monteros y Bermejillo (Sant Sebastià, 1884 – Madrid, 1937), polític i diplomàtic espanyol 
 Gaspar de Espinosa (Medina de Rioseco, 1484 - Cusco, 1537), adelantado, explorador, conquistador i polític castellà 
 Jaime Lamo de Espinosa Michels de Champourcin (Madrid, 1941), Marquès de Mirasol, Baró de Frignani i Frignestani, economista, polític i enginyer
 Javier Espinosa González o Javi Espinosa (Talavera de la Reina, 1992), futbolista espanyol
 Javier Espinosa Robles (Màlaga, 1964), periodista espanyol corresponsal al Líban, Afganistan, Iraq, Egipte, Líbia, Algèria, Hong Kong i Síria 
 José Antonio Espinosa Hernández (Tomelloso, Castella, 1969 - Madrid, 1996), ciclista espanyol 
 Juan José Espinosa San Martín (Madrid, 1918 - 1982), polític espanyol, ministre d'Hisenda durant el franquisme 
 María Espinosa de los Monteros
 Paola Espinosa Sánchez (Baixa Califòrnia Sud, 1986), saltadora mexicana .
 Pere Espinosa i Mora (Sant Celoni, 1971), comunicador televisiu i radiofònic català 
 Rubén Espinosa Becerril (ciutat de Mèxic, 1983 - 2015), fotògraf i periodista mexicà especialista en la cobertura de protestes socials i en investigació sobre la corrupció 
 Sonsoles Espinosa Díaz (Àvila, 1961), cantant clàssica i professora de música casada amb José Luis Rodríguez Zapatero